Catapicephala este un gen de muște din familia Calliphoridae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Catapicephala